Батма́новское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Кинешемского района Ивановской области.

Административный центр — село Батманы.

География 
Расположено в юго-западной части Кинешемского района. Граничит на севере с Луговским сельским поселением, на юге с Шилекшинским сельским поселением, на востоке с Решемским сельским поселением, на западе с Горковским сельским поселением Кинешемского района и с Вичугским районом.

Населенные пункты поселения расположены на расстоянии от 1 км до 15 км от административного центра Батмановского поселения, села Батманы.

Общая площадь поселения составляет 19 200 га, в том числе:
 площадь земель сельских населенных пунктов — 1193 га;
 лесные площади — 40 га
 площади под древесно-кустарниковой растительностью, не входящие в лесной фонд — 11 га;
 водоёмы — 3 га.

История 
До революции Батманы были большим торговым селом в составе Никитинской волости. В волости находилось большое число мелких и крупных сапоговаляльных заводов. Они производили широкий ассортимент товаров — варежки, онучное сукно, шорные, кожаные, гончарные изделия. В базарные дни в Батманы съезжались тысячи людей из ближней и дальней округи.

Октябрьская революция была встречена мирно. В декабре 1930 года в Батманах были созданы колхозы. Постепенно хозяйства развивались, появлялась техника, строились животноводческие помещения, жилые дома, учреждения культуры и здравоохранения.

Батмановское сельское поселение образовано 25 февраля 2005 года в соответствии с Законом Ивановской области № 42-ОЗ. В его состав вошли населённые пункты упразднённого Батмановского сельского округа (сельсовета).

Население

Состав сельского поселения

Социальная инфраструктура 
В сельском поселении действуют:
 Батмановская средняя образовательная школа
 Батмановский детский сад
 4 клуба
 4 библиотеки
 офис врача общей практики
 отделение сестринского ухода
 3 ФАПа
 ОПС села Батманы.

Предприятия 
 СПК (колхоз) имени 21 Партсъезда
 СПК (колхоз) «Дружба»
 ПСК (колхоз) имени А. М. Василевского
 ООО «Ивановопромшерсть»
 отделение Волжского ОСБ № 8578.

Транспорт 
По территории поселения проходит дорога межмуниципального значения Кинешма — Батманы — Шилекша.

Храмы 
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Батманы, 1827—1869, пятиглавый с четырёхъярусной колокольней, в декоре соседствуют элементы классицизма и необарокко.
 Храм Вознесения Господня в Новопокровском 1896 года, эклектика с преимущественным использованием элементов русского стиля, колокольня монументальная столпообразная.

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте администрации района

Сельские поселения Ивановской области
Муниципальные образования Кинешемского района